Kotsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotsaari (halvö), Kymmenedalen, 
 Kotsaari (ö), Egentliga Tavastland, Tavastehus, 

Robotskapade Finlandförgreningar